

Osoby o tym nazwisku 

 Béla Guttmann (1900–1981)  – węgierski piłkarz i trener
 Hermann Zvi Guttmann (1917–1977) – niemiecki architekt żydowskiego pochodzenia
 Jakob Guttmann (1845-1919) – niemiecki rabin i filozof
 Ludwig Guttmann (1899–1980)  – niemiecki lekarz neurolog pochodzenia żydowskiego
 Robert Guttmann (1880–1942) – malarz czeski pochodzenia żydowskiego
 Wilhelm Guttmann (1834–1909) – niemiecki doktor filozofii

Zobacz też 

 Gutman